— японский боксёр. Чемпион мира в наилегчайшей весовой категории (WBC, 2017—2018).

Профессиональная карьера 
Дебютировал на профессиональном ринге 17 июня 2014 года, одержав победу нокаутом в 1-м раунде.

2 июля 2016 года нокаутировал в 4-м раунде бывшего претендента на титул чемпиона мира в наилегчайшем весе филиппинца Ардина Диале.

Чемпионский бой с Хуаном Эрнандесом Наваррете 
На 20 мая 2017 года был назначен бой между Хигой и чемпионом мира в наилегчайшем весе по версии WBC мексиканцем . Наваррете не смог уложиться в лимит весовой категории. Поэтому, титул стоял на кону только для Дайго Хиги. Японец нокаутировал своего соперника в 6-м раунде и стал чемпионом мира.

22 октября 2017 года нокаутировал в 7-м раунде француза Тома Массона.

4 февраля 2018 года нокаутировал в 1-м раунде экс-чемпиона мира в минимальном весе мексиканца .

15 апреля 2018 года утратил чемпионский титул, проиграв техническим нокаутом в 9-м раунде боксёру из Никарагуа . Титул стоял на кону только для Росалеса, так как Хига не уложился в вес.

Статистика боёв

Титулы и достижения

Региональные 
 Титул WBC Youth в наилегчайшем весе (2015—2017).
 Титул OPBF в наилегчайшем весе (2016—2017).
 Титул WBO Asia Pacific в легчайшем весе (2020—2021).

Мировые 
 Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBC (2017—2018).

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Японии
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры второй наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Чемпионы Всемирного боксёрского совета